Louis XIV – nome francese di Luigi XIV di Francia
 Louis XIV – gioco da tavolo del 2005
 Louis XIV – gruppo musicale rock statunitense
 Louis XIV – album dell'omonimo gruppo pubblicato nel 2003